Bahal Batu (Barumun Tengah), een plaats in Indonesië
Bahal Batu (Hutabayu Raja), een plaats in Indonesië